Reil steht für

 Reil, eine Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Reil (Neuwied), im Dreißigjährigen Krieg untergegangenes Dorf bei Engers

Reil ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Reil (* 1968), deutscher Basketballfunktionär
 Elisabeth Reil (* 1946), deutsche römisch-katholische Theologin
 Guido Reil (* 1970), deutscher Politiker (AfD)
 Hermann Reil (* 1962), deutscher Journalist
 Ilse Reil (1919–2013), deutsche Blockflötistin
 Joachim Reil (* 1955), deutscher Eishockeyspieler
 Johann Anton Friedrich Reil (1773–1843), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller  
 Johann Christian Reil (1759–1813), deutscher Mediziner
 Johannes Reil (1877–?), deutscher Kunsthistoriker
 Josef Reil (1877–1933), österreichischer Landespolitiker
 Lutz-Arend Meyer-Reil (* 1942), deutscher Mikrobiologe, Meereskundler und Hochschullehrer
 Stefan Reil, deutscher Musicaldarsteller und Schauspieler
 Theodor Reil (1889–?), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Ryle